Iotrochota är ett släkte av svampdjur. Iotrochota ingår i familjen Iotrochotidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Iotrochota